Milli Tharana (pastún: ملي سرود) fue el himno nacional de Afganistán desde 2006 hasta el 15 de agosto de 2021. La letra fue escrita por Abdul Bari Jahani, mientras que la música fue compuesta por el compositor afgano-alemán Babrak Wassa. En 2004, la nueva constitución de Afganistán estableció que un nuevo himno nacional para el país, solicitado por el gobierno posterior a los talibanes para señalar una nueva era para Afganistán, debía ser escrita en pastún, contener la frase "Allahu Akbar" (Dios es Grande), y mencionar los nombres de los grupos étnicos de Afganistán.

La composición ganadora fue creada por dos afganos que viven fuera del país debido a la guerra. Ha habido algunas críticas al himno, debido a las mencionadas condiciones de la composición: que el requisito de ser escrita en pastún otorgaba menos importancia a los demás idiomas que se hablan en el país, que la frase "Allahu Akbar" no debería emplearse en el himno, ya que es una frase sagrada en el islam y no debe relacionarse con la música, y que los grupos étnicos que se mencionan en el himno todavía no representan la totalidad de nacionalidades existentes en el país.

Letra

Himnos anteriores
Previamente, Afganistán tuvo distintos himnos nacionales.

Período 1926-1943 

El primer himno fue creado durante el Reino de Afganistán en 1926. Hay escasa información disponible sobre este himno.

Período 1943-1973 
Escrito en 1930, este fue el segundo himno en uso, mientras que Afganistán era gobernado todavía por la familia real.

Líricas

Período 1973-1978 
Después de la abolición de la monarquía en 1973, la República de Afganistán fue creada, y este himno fue adoptado.

Líricas

Período 1978-1992 

En 1978 tuvo lugar la Revolución de Saur, fue proclamada la República Democrática de Afganistán y los símbolos nacionales fueron modificados, entre ellos, un nuevo himno fue adoptado.

Períodos 1992-1999 y 2001-2006 

En 1992, los fundamentalistas tomaron el poder y establecieron un Estado Islámico; reemplazando el himno por un canto de guerra muyahidín, compuesto en 1919.

Durante el régimen talibán, desde 1999 hasta 2002, Afganistán prohibió la música, por lo que se adoptó a Dā də bātorāno kor, aunque no de manera oficial.

Este himno fue restaurado cuando los talibanes fueron derrocados en 2001.

Líricas

Referencias 

Símbolos de Afganistán
Afganistan
Composiciones en mi bemol mayor